Атлавилко има више значења:

 Општина Атлавилко (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Атлавилко (Атлавилко, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику